PEZ steht für:
 PEZ (Marke), österreichische Süßigkeitenmarke
 Polizeieinsatzzentrale
 Flughafen Pensa (IATA-Code), Flughafen im Oblast Pensa, Russland

Pez ist der Familienname folgender Personen:
 Andrés de Pez (1657–1723), spanischer Admiral und Präsident des Consejo de Indias (1717–1723)
 Bernhard Pez (1683–1735), österreichischer Benediktinermönch, Historiker, Philologe und Bibliothekar
 Hieronymus Pez (1685–1762), österreichischer Benediktinermönch, Philologe und Historiker
 Johann Christoph Pez (1664–1716), deutscher Komponist
 Ramiro Pez (* 1978), argentinisch-italienischer Rugby-Union-Spieler

pez steht für:
 Penan-Nibong (ISO-639-3-Code), malayo-polynesische Sprache der Penan

.pez steht für:
 Dateiendung für Prezi-Dateien

Siehe auch:
 Petz
 BEZ

Abkürzung